Кормак — мужское имя. Известные носители:
 Кормак мак Арт — легендарный верховный король Ирландии (III в.)
 Кормак Уа Лиатан (VI век) — ирландский святой
 Кормак мак Айлелло — король Лейнстера (середина VI века)
 Кормак мак Айлелло — король Мунстера (698/701−713)
 Кормак Кашельский — король Мунстера (902−908), святой
 Кормак Эгмундарсон (X век) — исландский скальд
 Кормак Данкелдский — епископ (ок. 1114 — ок. 1131)
 Кормак Мак Картайг — король Десмонда (1123−1138) и Мунстера (1127−1138)
 Кормак Маккарти — американский писатель

Фамилия 
 Кормак, Аллан (1924−1998) — южноафриканский американский физик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1979 года.
 Кормак, Грэм — шотландский кёрлингист.
 Кормак, Гэри (род. 1950) — канадский кёрлингист на колясках, чемпион зимних Паралимпийских игр 2006.
 Кормак, Даниэль (род. 1970) — новозеландская актриса.